Brand se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 A. Maarten Brand
 August Brand